Алекса́ндра Андре́ева:
 Андреева, Александра Алексеевна (1853—1926) — русская писательница.
 Андреева, Александра Андреевна (1894—1974) — заведующая кожно-венерологическим диспансером Козьмодемьянской центральной районной больницы.